Ю́рий Миха́йлович Шарко́в (29 ноября 1930, Любань, Дрегельский район, Ленинградская область, РСФСР, СССР) — советский горнолыжник, тренер. Участник зимних Олимпийских игр 1956 года. Мастер спорта СССР (1949). Заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Родился 29 ноября 1930 года в деревне Любань Дрегельского района Ленинградского района.

В 1931 году вместе с семьёй как спецпереселенец был выслан в город Хибиногорск (сейчас Кировск) Мурманской области (реабилитирован 10 августа 1992 года).

С 1944 года занимался горнолыжным спортом под руководством тренера Вадима Гиппенрейтера. Выступал за «Трудовые резервы». Трижды становился призёром чемпионата СССР (1949, 1954—1955), в 1951 году стал чемпионом РСФСР. Дважды был чемпионом Вооружённых сил.

В 1956 году вошёл в состав сборной СССР на зимних Олимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо. В слаломе не смог завершить первый заезд. В гигантском слаломе занял 46-е место, показав результат 3 минуты 41,8 секунды, уступив 41,7 секунды победителю Тони Зайлеру из Австрии.

В 1956 году окончил Государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта.

С 1956 до 1980-х годов работал тренером кировской ДЮСШ «Трудовые резервы» (горнолыжное отделение в посёлке Кукисвумчорр). Был главным тренером сборной Мурманской области по горнолыжному спорту. Подготовил 10 мастеров спорта СССР, в том числе чемпиона СССР Владимира Румянцева, Станислава Шаповалова, Александра Прокофьева, Виктора Фёдорова, Леонида Суханова, Николая Каменева, Альфину Суханову, Валерия Луканичева, Виктора Припутнева.

Примечания 

Горнолыжники СССР
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 1956 года
Тренеры СССР по горнолыжному спорту‎
Репрессированные в СССР
Тренеры Мурманской области
Выпускники Университета имени Лесгафта